Platino – metallo
 Platino – gradazione di grigio
 Platino – sommergibile della Regia Marina
 PLATiNO - programma spaziale
 Pokémon Platino – videogioco per Nintendo DS

Pagine correlate 
 Platinum